Branch Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Branch Township (Michigan)
 Branch Township (Pennsylvania)

Siehe auch:
 North Branch Township
 South Branch Township
 West Branch Township